Варша́вер — еврейская топонимическая фамилия (дословно идиш: варшавский). Известные носители:
 
 Варшавер, Марк Борисович (род. 1947) — актёр и театральный деятель, директор театра «Ленком».
 Варшавер, Юрий Маркович (известен как Щеглов; 1932—2006) — русский советский писатель, журналист.

 Варшавер, Ольга Александровна (род. 1959) — переводчик англоязычной прозы, поэзии и драматургии.